Topolino (Mickey Mouse) – personaggio di fumetti e animazione
 Mickey Mouse – serie di cortometraggi 1928-2013
 Topolino (Mickey Mouse) – serie animata del 2013
 Mickey Mouse – fumetto statunitense pubblicato dal 1952
 Mickey Mouse – videogioco del 1988

Pagine correlate 
Topolino (disambigua)